Pierre Aubenque
 Alexis Aubenque